

Aziende 
Controllo – in economia aziendale, l'attività tesa al vaglio dell'attività aziendale indirizzandola verso determinati obiettivi generalmente prefissati in fase di pianificazione aziendale
 Controllo di gestione

Diritto 
Controllo – nel diritto, l'attività volta ad assicurare la conformità alle norme giuridiche o all'interesse pubblico di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti poteri da parte di un soggetto diverso da quello che svolge l'attività controllata

Informatica 
Controllo di flusso – nell'ambito delle reti di telecomunicazioni, tipo di controllo di trasmissione effettuato sui pacchetti inviati e ricevuti attraverso alcuni protocolli di comunicazione

Fantascienza 
 Controllo - personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek

Pagine correlate 
 Control

Altri progetti